Восьмой Чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет проходил в Папуа — Новой Гвинее с 13 ноября по 3 декабря 2016 года. Победу на турнире во второй раз в своей истории одержала сборная КНДР.

Участники

Финальный турнир

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 17 марта 2016 года в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе.

16 сборных были разделены на четыре корзины. Команды из одной конфедерации не могли попасть в одну группу.

Групповой этап

Регламент 
Победители каждой из четырёх групп, а также команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфинал турнира. Положение команд в турнирной таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных во всех матчах группового этапа;
 Разница мячей, забитых и пропущенных во всех матчах группового этапа;
 Количество забитых мячей во всех матчах группового этапа.

При равенстве трёх основных показателей у двух или более команд, положение в таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Разница мячей, забитых и пропущенных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Количество забитых рассматриваемыми командами мячей в матчах группового этапа между собой;
 Очки fair play по итогам всех матчей команды:
 жёлтая карточка: −1 очко;
 удаление за две жёлтые карточки: −3 очка;
 прямая красная карточка: −4 очка;
 жёлтая карточка + прямая красная карточка: −5 очков;
 Жребий, проводимый Организационным комитетом ФИФА.

Время указано местное (UTC+10:00).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Сайт ФИФА
 Технический отчёт ФИФА

Ноябрь 2016 года
Декабрь 2016 года
2016 год в женском футболе
Чемпионаты мира по футболу среди девушек до 20 лет
Спорт в Папуа — Новой Гвинее
Чемпионаты мира в 2016 году